Calle Libreros puede referirse a:
 Calle Libreros (Alcalá de Henares)
 Calle de los Libreros (Madrid)
 Calle Libreros (Salamanca)